

Catch 
 TNA Turning Point
 Turning Point (2008)
 Turning Point (2009)
 Turning Point (2010)
 Turning Point (2011)
 Turning Point (2012)
 Turning Point (2013)
 Turning Point (2019)
 Turning Point (2020)
 Turning Point (2021)

Musique
 Turning Point, groupe américain

Politique 
 Turning Point USA, organisation cofondée le juin 2012 par Charlie Kirk pour « identifier, éduquer, former et organiser les étudiants à promouvoir la responsabilité budgétaire, les marchés libres et un gouvernement limité, au service du parti conservateur américain, avec comme organisations apparentées : Turning Point Action, Students for Trump, Turning Point Faith, Turning Point Endowment

Santé
 Turning Point est une organisation du Royaume-Uni pour la santé et l'aide sociale qui travaille dans le domaine de la santé mentale.